Кубок Бразилії з футболу 2018 — 30-й розіграш кубкового футбольного турніру у Бразилії. Титул володаря кубка вдруге поспіль Крузейру.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 січня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 лютого 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 лютого 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|6 лютого 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 лютого 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 лютого 2018

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 лютого 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 лютого 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 лютого 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 лютого 2018

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|1/15 березня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|1/16 березня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|2/15 березня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|2/16 березня 2018

|}

Четвертий раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|5/19 квітня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|5/20 квітня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|12/19 квітня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|12/20 квітня 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|26 квітня/10 травня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|26 квітня/11 травня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/11 травня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/17 травня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|10 травня/17 липня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|10/24 травня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|11/18 травня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|17 травня/17 липня 2018

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|2/16 серпня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3/17 серпня 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|13/27 вересня 2018

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|11/18 жовтня 2018

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Бразилії на soccerway 

2018
Бразилія
2018 у бразильському спорті